Zandwijk (Altena), een buurtschap in de gemeente Altena
 Zandwijk (Westerkwartier), een buurtschap in de gemeente Westerkwartier

Zie ook 
 Santwijck
 Sandwijck